Ursin de Bourges († vers 300), évêque de Bourges (9 novembre).

 Ursin de Cavaillon (), évêque (19 octobre).

 Ursin de Coutances () évêque présumé de Coutances à l’époque mérovingienne. 

 Ursin de Normandie, ses reliques furent découvertes au  à l’occasion de la reconstruction de la cathédrale de Lisieux.

Le clergé lexovien les confondit (volontairement ?) avec celle de l’évêque de Bourges et imagina une légende pour expliquer leur présence : l’évêque de Lisieux, Hugues d’Eu, aurait obtenu les reliques de l’évêché de Bourges pour éteindre une peste qui frappait sa ville. Mais Henri Pellerin a bien démontré qu’il s’agissait d’un saint local. L’historien  a notamment constaté l’existence de plusieurs vocables « saint-Ursin » en Normandie.

Bibliographie 
 H. Pellerin, « Le culte de saint Ursin à Lisieux », Bull. de la Soc. des Antiquaires de Normandie, tome LVIII, années 1965-66, p.199.

Lien externe 
 Le Miracle de la Châsse de Monsieur Sainct Ursin (1922) par Etienne Deville.

Saint catholique et orthodoxe
Religieux normand
Religieux français